Fåfänggadden är skär i Åland (Finland). De ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Öarna ligger omkring 50 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 240 kilometer väster om Helsingfors.

Arean för den av öarna koordinaterna pekar på är  hektar och dess största längd är 120 meter i sydöst-nordvästlig riktning. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Kökar,  km nordost om Fåfänggadden.

Källor 

Skär i Åland
Åländska öar i Skärgårdshavet
Öar i Föglö